est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amide
 alpha hydroxy sanshool, numéro CAS 
 Opiacé
 tramadol, numéro CAS 
 desvenlafaxine, numéro CAS